Аврутин, Аврутис — еврейские фамилии, образованные от имени Авром, Аврум — вариант произношения имени Авраам на языке идиш.

Аврутин 
 Аврутин, Анатолий Юрьевич (род. 1948) — белорусский поэт, переводчик, публицист, литературный критик.

Аврутина 
 Аврутина, Аполлинария Сергеевна (род. 1979) — российский тюрколог и литературный переводчик

Аврутис